Дмитрий Островский:
 Островский, Дмитрий Васильевич (1875—1920) — русский краевед, этнограф, священник.
 Островский, Дмитрий Николаевич  (1856—1938) — русский государственный деятель.
 Островский, Дмитрий Олегович (род. 1998) — российский футболист.